16. etape af Tour de France 2018 gik fra Carcassonne til Bagnères-de-Luchon 24. juli 2018.

Julian Alaphilippe vandt sin anden etapesejr, mens Geraint Thomas forsvarede den gule førertrøje.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

16